Премия «Тони» за лучшую женскую роль в мюзикле — американская театральная награда, присуждаемая  и «» лучшей актрисе, исполнившей главную роль в мюзикле, поставленном на Бродвее. Впервые премия в данной номинации была вручена в 1948 году. Своё название премия получила в честь актрисы, режиссёра и сооснователя фонда American Theatre Wing Антуанетт «Тони» Перри.

За все время существования премии её получила 61 актриса. Хоакина Калуканго — последняя на данный момент обладательница премии, она получила ее за роль Аннабель Фримен в мюзикле «Парадиз Сквер». Актриса Анджела Лэнсбери завоевала большинство наград в категории «Лучшая актриса в мюзикле»; она является четырёхкратной обладательницей премии. Актриса Чита Ривера восемь раз номинировалась на премию как лучшая актриса в мюзикле; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Тони» в категории «Лучшая актриса в мюзикле».

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия Лоренса Оливье за лучшую женскую роль в мюзикле

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Тони» 

Премия «Тони»
Списки лауреатов премий
Награды актрисам